

Aziende
Liebherr – azienda tedesca di ingegneria

Persone 
Christina Liebherr (* 1979) – cavallerizza svizzera
Hans Liebherr (1915-1993) – inventore e imprendiotre tedesco
Hubert Liebherr (* 1950) – imprenditore tedesco
Isolde Liebherr (*1949 in Memmingen) – imprenditrice tedesca
Joseph Liebherr (1767-1840) – docente di meccanica
Markus Liebherr (1948-2010) – imprenditore svizzero
Willi Liebherr (* 1947) – imprenditore svizzero-tedesco

Trasporti
Liebherr T282 – dumper
Liebherr LTM 11200 – autogrù
Liebherr LG 1750 – autogrù
A 904 C Litronic – escavatore
Liebherr LR 11350 – autogrù
Liebherr LTM 1500-8.1 – autogrù